Guadalaviar puede referirse a:
 Río Guadalaviar, nombre con el que es conocido el río Turia desde su nacimiento hasta la ciudad de Teruel.
 Guadalaviar, municipio de la provincia de Teruel en España.